Мистер Олимпия 2000 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили 22 ноября 2000  года в Лас Вегасе, США. Это был тридцать шестой по счету турнир «Мистер Олимпия». Свой третий титул завоевал Ронни Колеман (США). Призовой фонд составил 230 тыс. долларов, победитель получил 100 тыс. долларов, за второе место - 55 тыс., за третье - 40 тыс. долларов.

Таблица

Место	Участник	Вес	Страна	
1	Ронни Колеман	120 кг	США	
2	Кевин Леврон	 	США	
3	Флекс Уилер	 	США	
4	Шон Рэй	 	США	
5	Нассер Эль Сонбати	 	Германия	
6	Ли Прист	 	Австралия	
7	Маркус Рюль	 	Германия	
8	Джей Катлер	 	США	 
9	Декстер Джексон	 	США	 
10	Орвилл Бурк	 	США	 
11	Деннис Джеймс 	Германия	 
12	Гюнтер Шлиркамп	 	Германия	 
13	Олег Жур	 	Украина

Ссылки 

http://www.ambal.ru/compt.php

Турниры Мистер Олимпия